Tuni steht für:

 Tuni (La Paz), Ortschaft im Departamento La Paz, Bolivien
 Tuni (* 1982), spanischer Fußballspieler, siehe Antoni Lluís Adrover